Dorfkirche Jabel steht für:
 Dorfkirche Jabel (Heiligengrabe), Brandenburg
 Dorfkirche Jabel (Mecklenburg)